Список землетрясений Новой Зеландии — перечень крупных землетрясений (магнитудой более 5), произошедших в Новой Зеландии.

Легенда 
В списке указаны: дата землетрясения; регион, где находится эпицентр; его магнитуда по шкале Рихтера; магнитуда землетрясения; координаты; количество жертв.

До XIX века

В XIX веке

С 1900 по 1949 годы

С 1950 по 1999 годы

С 2000 года по настоящее время

Примечания 

 
Земл
Земл
Новая